Między światami (Rabbit Hole, 2010) − amerykański niezależny dramat filmowy w reżyserii Johna Camerona Mitchella
 Między światami (Zwischen Welten, 2014) − niemiecki dramat filmowy w reżyserii Feo Aladag